Bicton ist:

 Vereinigtes Königreich
 Bicton (Devon), England
 Bicton College
 Bicton House, ein Landhaus auf dem Campus des Bicton College
 Bicton (Herefordshire), England
 Bicton (Shrewsbury), Shropshire, ein Dorf und Parish, England
 Bicton (South Shropshire), England
 Bicton (Pembrokeshire), Wales

 Australien
 Bicton (Western Australia)